

Cinema
Arrival – film del 2016 diretto da Denis Villeneuve

Musica 
 Arrival – gruppo musicale pop rock britannico
 Arrival – album degli ABBA del 1976
 Arrival – album di Rosie Gaines del 1997
 Arrival – album di Alannah Myles del 1997
 Arrival – album dei Cornerstone del 2000
 Arrival – album dei Journey del 2000

Televisione 
 Arrivo all'isola (Arrival) – primo episodio di Il prigioniero
 Al tramonto del sole (Arrival) – primo episodio della quinta stagione di Smallville